Марьясово — посёлок в составе Васильевского сельсовета Ужурском районе Красноярского края России.

География 
Посёлок расположен в 22 км к северу от районного центра Ужур.

История 
Посёлок Марьясово образован в 1914 году при строительстве железной дороги Ачинск — Абакан.

Население

Примечания 

Населённые пункты Ужурского района